Подосое — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Подосое — село в общине Билеча Республике Сербской.
 Подосое — село в общине Котор-Варош Республике Сербской.
 Подосое — село в общине Сребреница Республике Сербской.
 Подосое — село в общине Требине Республике Сербской.
 Подосое — село в общине Шипово Республике Сербской.

 Хорватия
 Подосое — село в общине Врлика.
 Подосое — село в общине Руновичи.